Sant'Orsola ima više značenja:
 Sant'Orsola, Bolzano
 Sant'Orsola, Messina
 Sant'Orsola, Ravenna
 Sant'Orsola, Trento